Der Begriff Hystrix bezeichnet: 
 Eigentliche Stachelschweine
 die Programmbibliothek Hystrix von Netflix

Siehe auch:
 Ichthyosis hystrix